Pseudocyphoma intermedium är en snäckart som först beskrevs av G. B. Sowerby I 1828.  Pseudocyphoma intermedium ingår i släktet Pseudocyphoma och familjen Ovulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
intermedium